Spojení písmen L a K může mít různé významy:

LK 
 LK – kód ISO 3166-2 pro Srí Lanku
 zkratka stanice metra Luka

.lk 
 .lk – internetová doména nejvyššího řádu pro Srí Lanku